

Cinema 
 Retrograde – film del 2004 diretto da Christopher Kulikowski

Musica 
 Retrograde – singolo di James Blake del 2013
 Retrograde – album dei Crown the Empire del 2016
 Retrograde – singolo dei Pearl Jam del 2020

Altro 
 Retrograde – videogioco del 1989
 Retro/Grade – videogioco del 2012